Palmenhaus steht für:
 allgemein ein größeres Gewächshaus, das zur Aufnahme hoher tropischer Pflanzen geeignet ist

namentlich:
 Palmenhaus (Wien)
 Palmenhaus (Wien-Schönbrunn), Denkmal und Weltkulturerbe
 Palmenhaus (Gliwice)

Siehe auch:
 Liste von Palmenhäusern